Питанга (порт. Pitanga) — многозначный термин.

 Питанга (Парана) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.
 Питанга (микрорегион) — микрорегион в Бразилии, входит в штат Парана.
 Суринамская вишня — плодовое дерево, известное также как «питанга».
 Питанга, Камила (род. 1977) — бразильская киноактриса и фотомодель.